Шарне́ (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шарне, Дезире (1828—1915) — французский путешественник и археолог.
 Жоффруа де Шарне (ок. 1251 1314) — рыцарь-тамплиеров, сожжён на костре.
 Шарне, Леонар Виктор Жозеф (1797—1869) — французский адмирал, главнокомандующий французскими силами в Кохинхине.
 Шарне – коммуна во Франции департамента Рона в регионе Овернь — Рона — Альпы.

Другое 
 Броненосные крейсера типа «Амираль Шарне» — тип крейсеров французского флота конца XIX века.